Николай Чебышёв:
 Чебышёв, Николай Алексеевич (1852—1926) — русский судебный деятель, сенатор, товарищ министра юстиции.
 Чебышев, Николай Васильевич (род. 1935) — академик РАО, заслуженный профессор ММА. 
 Чебышев, Николай Дмитриевич (1815—1866) — русский генерал-майор свиты Его Величества.
 Чебышёв, Николай Львович (1830—1875) — русский генерал-майор.
 Чебышёв, Николай Николаевич (1865—1937) — русский судебный деятель, журналист.